W eliminacjach do finałów Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2006 w Niemczech w strefie UEFA wzięło udział 51 reprezentacji narodowych. Spośród nich 13 najlepszych uzyskało awans. Strefa europejska miała zapewnione 14 miejsc w finałach, z czego jedno było obsadzone przez drużynę gospodarzy – Niemcy – bez eliminacji.

Zasady kwalifikacji 
Zespoły zostały przydzielone do 3 grup liczących siedem i 5 grup liczących sześć drużyn. W grupach grają systemem każdy z każdym, mecz i rewanż. Zwycięzcy grup oraz dwie najlepsze drużyny, które zajęły drugie miejsca awansowały bezpośrednio do finałów, przy czym w grupach liczących siedem drużyn (Grupa 1, Grupa 2, Grupa 3), zespołom zajmującym drugie miejsce nie uwzględniano wyników z zespołem zajmującym ostatnie miejsce w danej grupie. Pozostałe 6 reprezentacji z drugich miejsc rozegrało dwumecze barażowe, które wyłoniły kolejnych 3 finalistów.

Przebieg eliminacji

Grupa 1 

Wyniki:

Grupa 2 

Wyniki:

Grupa 3 

Wyniki:

Grupa 4 

Wyniki:

Grupa 5 

Wyniki:

Grupa 6 

Wyniki:

Grupa 7 

Wyniki:

Grupa 8 

Wyniki:

Baraże 

Dla drużyn, które zajęły na koniec eliminacji drugie miejsca w poszczególnych grupach została utworzona dodatkowa tabela, uwzględniająca ich bilans spotkań z reprezentacjami, które zajęły 1, 3, 4, 5 i 6 miejsce w odpowiednich grupach. Dwie drużyny z najlepszym bilansem awansowały bezpośrednio do finałów, natomiast 6 pozostałych utworzy 3 pary barażowe, których zwycięzcy również uzyskali awans.

Klasyfikacja drugich miejsc:

Pary barażowe: 

Na Mundial awansowały reprezentacje Hiszpanii, Szwajcarii i Czech.

Linki zewnętrzne